Лом — інструмент у вигляді масивного металевого стрижня.
 ЛОМ — локальна обчислювальна мережа.
 Лом — поламані або придатні лише для переробки предмети (переважно металеві).
 Металевий лом — ламані або придатні тільки для переробки металеві предмети.
 Лом — самоназва циган-боша́.
 «Лом» — спеціальна диверсійна операція 1938 року Другої Речі Посполитої проти Карпатської України (Підкарпатської Русі).
 Лом — сухе гілля, сучки дерев, що попадали на землю; сушняк, хмиз.

Лом — місто, Монтанська область

Лом — реліктовий ліс

Лом — присілок, Марі-Турецький район, Марій Ел
 Лом — село, Яранський район, Кіровська область

Лом  — поселення, община Межиця

 Лом — персонаж повісті А. С. Некрасова «Пригоди капітана Врунгеля», а також однойменного мультсеріалу.
 Лом Герберт (1917—2012) — британський актор чеського походження.
 Лом Дюпюї (1816—1885) — французький кораблебудівник.
 Лом Ян (бл. 1624 — бл. 1710) — шотландський поет.

Див. також 
 Вельки Лом
 Горішній Лом
 Долішній Лом
 Ерик Льом
 Л. О. М.
 Ломм (значення)
 Русенський Лом